DAZ steht für:

 DAZ (Zeitung), Untertitel Die Leipziger Andere Zeitung
 DAZ, Die Andere Zeitung (Magdeburg)
 DAZ Studio, 3D-Modellierungswerkzeug
 DAZ, Kürzel für die schweizerische Tageszeitung Volksrecht (Zeitung)
 Deutsch-Amerikanisches Zentrum in Stuttgart

 Deutsche Apothekerzeitung
 Deutsche Arbeiterzentrale
 Deutsches Architektur Zentrum

DaZ steht für:
 Deutsch als Zweitsprache, siehe Deutsch als Fremdsprache

Siehe auch:

Abkürzung